Lanzing ist der Ortsname von

 Lanzing (Grattersdorf), Ortsteil der Gemeinde Grattersdorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Lanzing (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Lanzing (Marquartstein), Ortsteil der Gemeinde Marquartstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lanzing (Oberbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Lanzing (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Lanzing (Rattenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Rattenkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Lanzing (Taufkirchen), Ortsteil der Stadt Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Lanzing (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern

 Lanzing (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Katastralgemeinde von Dunkelsteinerwald, Niederösterreich
 Lanzing (Gemeinde Puchberg am Schneeberg), Ortsteil (Dorf) der Marktgemeinde Puchberg am Schneeberg, Niederösterreich